Tomorrow Comes Today (ep), een ep uit 2000 van de Britse band Gorillaz
 Tomorrow Comes Today (nummer), een nummer op die ep
 Tomorrow Comes Today (film), een Taiwanese dramafilm uit 2012